Glioblastocladium är ett släkte av svampar. Glioblastocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Glioblastocladium